Насар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 6,43 км². Население — 55 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 67 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры